Ларуэ́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Бийер-э-Кото-де-Жюрансон. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64315.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 6 км к западу от По.

По территории коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 946 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 638 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 468 были экономически активными, 170 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 468 активных жителей работали 435 человек (226 мужчин и 209 женщин), безработных было 33 (12 мужчин и 21 женщина). Среди 170 неактивных 65 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Винсента (1903 год)

Города-побратимы 
  Лумбьер (Испания, с 1991)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи